Páscoa, a Páscoa no conceito da igreja primitiva do messias.
 ilha de Páscoa, ilha oceânica que pertence ao Chile.
 Pessach, a Páscoa no conceito dos judeus.
 Primula acaulis subsp. acaulis (páscoas)

Desambiguação